На цій сторінці наведено перелік творів британського письменника-фантаста, популяризатора науки та винахідника Артура Кларка. Перелік є компіляцією за даними з Internet Speculative Fiction Database , The Encyclopedia of Science Fiction , The Arthur C. Clarke Foundation, ArthurCClarke.net , Fantastic fiction та Лабораторії фантастики .

Фантастика

Цикли романів

Космічна Одіссея 
 2001: Космічна Одіссея (, 1968)
 2010: Одіссея Два (, 1982)
 2061: Одіссея Три (, 1987)
 3001: Остання Одіссея (, 1997)

Рама 
 Побачення з Рамою (, 1972)
 Рама II (, 1989) (з Джентрі Лі)
 Сад Рами (, 1991) (з Джентрі Лі)
 Рама, що з'явився (, 1993) (з Джентрі Лі)

Одіссея часу 
 Око часу (, 2003) (зі Стівеном Бекстером)
 Сонячна буря (, 2005) (зі Стівеном Бекстером)
 Першонароджені (, 2007) (зі Стівеном Бекстером)

Окремі романи 
 Всупереч приходу ночі (, 1948, 1953) — основа для «Місто і зірки»
 Прелюдія до космосу (, 1951), перевиданий як «Володарі космосу» (, 1961) і «Космічні мрійники» (, 1969).
 Піски Марса (, 1951)
 Острови у небі (, 1952)
 Кінець дитинства (, 1953)
 Світло Землі (, 1955)
 Місто та зірки (, 1956)
 Велика глибина (, 1957)
 Місячний пил (, 1961)
 Острів дельфінів (, 1963)
 Шлях стеження (, 1963)
 Земля імперська (, 1975)
 Фонтани Раю (, 1979)
 Пісні далекої Землі (, 1986)
 Колиска (, 1988) (з Джентрі Лі)
Всупереч приходу ночі (, 1990) — перша частина як перевидання оригінального твору, друга — як продовження Грегорі Бенфорда
 Привид з великих мілин (, 1990)
 Молот бога (, 1993)
 10 за Ріхтером (, 1996) (з Майком Маккві)
 Перемикач (, 1999) (з Майклом П. К'юбом-Макдавелом)
 Світло інших днів (, 2000) (зі Стівеном Бекстером)
 Остання теорема (, 2008) (з Фредеріком Полом)

Оповідання 

 Подорож дротами! (, 1937)
 Як ми вирушили на Марс (, 1938)
 Відступ з Землі (, 1938)
 На стрімчаках тупості (, 1940)
 Пробудження (, 1942)
 Нісенітниця (, 1942)
 Лазівка (, 1946)
 Рятувальний загін (, 1946)
 Технічна помилка (, 1946)
 Вигнанець (, 1947)
 Прокляття (, 1947)
 Вогні всередині (, 1947)
 Спадок (, 1948)
 Границя міцності (, 1949)
 Забутий ворог (, 1949)
 Хованки (, 1949)
 Урок історії (, 1949)
 Мимолітність (, 1949)
 Стіна темряви (, 1949)
 Ангел-хранитель (, 1950)
 Немезида (, 1950)
 Дорога до моря (, 1950)
 Тиша, будь ласка! ( 1950)
 Стріла часу (, 1950)
 Прогулянка в темряві (, 1950)
 Літаюча тарілка капітана Вікстптла (, 1951)
 Канікули на Місяці (, 1951)
 Якщо, Земле, я тебе забуду… ( 1951)
 Другий світанок (, 1951)
 Охоронець (, 1951)
 Охоронець вічності (, 1951)
 Перевага (, 1951)
 Халепа з тубільцями (, 1951)
 Весь час світу (, 1952)
 Одержимий (, 1952)
 Зіткнення на світанку/Експедиція до Землі (,  або , 1953)
 Юпітер V (, 1953)
 Дев'ять мільярдів імен Бога (, 1953)
 Інший тигр (, 1953)
 Паразит (, 1953)
 Гонка озброєнь (, 1954)
 Глибина (, 1954)
 Велике полювання (, 1954)
 Завтра ранку не буде (, 1954)
 Заявка на патент (, 1954)
 Біженець (, 1955)
 Зірка (, 1955)
 Ця земля величі (, 1955)
 Що то летить (, 1955)
 Не все, що блищить (, 1956)
 Зелені пальці (, 1956)
 Наступні мешканці (, 1956)
 Пацифіст (, 1956)
 Замислення (, 1953)
 Публічна кампанія (, 1956)
 Питання місцезнаходження (, 1956)
 Строптива орхідея (, 1956)
 Робін Гуд, член королівського товариства (, 1956)
 Злітна смуга (, 1956)
 Досконала мелодія (, 1956)
 Кидок до Місяця (, 1956)
 Слідкуйте за новинами (, 1956)
 Поклик зірок (, 1957)
 Холодна війна (, 1957)
 Критична маса (, 1957)
 Дефенестрація Ермінтруди Інч (, 1957)
 Пернатий друг (, 1957)
 Свобода космосу (, 1957)
 Хай буде світло (, 1957)
 Людина, що зорала море (, 1957)
 Блудний дух (, 1957)
 Інший бік неба (, 1957)
 Перехожий (, 1957)
 Перевірка безпеки (, 1957)
 Спляча красуня (, 1957)
 Пісні далекої Землі (, 1957)
 Спеціальна доставка (, 1957)
 Глибоко вдихни (, 1957)
 Космічний Казанова (, 1958)
 Покинутий скафандр (, 1958)
 Подалі від сонця (, 1958)
 Дрібна справа про сонячний удар (, 1958)
 Хто тут? ( 1958)
 Подалі від колиски, нескінченно крутячись ( 1959)
 Злочин на Марсі (, 1960)
 Пам'ятаю Вавилон (, 1960)
 У комету (, 1960)
 Літо на Ікарусі (, 1960)
 Халепа з часом (, 1960)
 До Едему (, 1961)
 Смерть і сенатор (, 1961)
 Ненависть (, 1961)
 Люби той всесвіт (, 1961)
 Сходження Сатурна (, 1961)
 Свійська мавпа (, 1962)
 Собача зірка (, 1962)
 Мальстрем II (, 1962)
 Сяйливі (, 1962)
 Остання команда (, 1963)
 Відіграш (, 1963)
 Секрет (, 1963)
 Сонячний вітрильник (, 1964)
 Світло темряви (, 1964)
 Вітер із Сонця (, 1964)
 Наберіть «Ф» для виклику Франкенштейна (, 1965)
 Найдовша науково-фантастична історія з усіх розказаних (, 1966)
 Жорстоке небо (, 1966)
 Хрестовий похід (, 1966)
 Герберт Джордж Морлі Роберт Веллс, есквайр (, Esq, 1967)
 Нейтронна пастка (, 1970)
 Побачення з медузою (, 1971)
 Воз'єднання (, 1971)
 Коли прийшли тверми (, 1972)
 Карантин (, 1977)
 Не-буття (, 1984)
 У золотих морях (, 1986)
 Транзит Землі (, 1971)
 Побачення з Рамою (, 1973)
 Паровий текстовий процесор (, 1986)
 Дротовий континуум (, 1998) (зі Стівеном Бекстером)
 Покращення сусідства (, 1999))
 Гібернакулум 46 (, 2000) (зі Стівеном Бекстером)

Наукові та науково-популярні книги 
 Міжпланетний політ: Вступ до астронавтики (, 1950)
 Дослідження космосу (, 1951) — оновлені видання в 1959 та 1979
 Дослідження Місяця (, 1954)
 Юний мандрівник у космосі (, 1954) — також «Вирушаючи в космос» (, 1954) або «Книга космічних подорожей молодця» (, 1957)
 Ціна коралів (, 1956) — том перший з трилогії «Блакитна планета» ()
 Рифи Тапробану; Підводні пригоди навколо Цейлону (, 1957) — том другий з трилогії «Блакитна планета» (Blue Planet)
 Створення Місяця: Історія програми супутника Землі (, 1957)
 Хлопчик під поверхнею моря (, 1958)
 Голос над морем (, 1958)
 Виклики космічної програми: Замальовки завтрашнього світу (, 1959)
 Виклик моря (, 1960)
 Перші п'ять морських сажнів (, 1960)
 Пригоди Індійського океану (, 1961)
 Профілі майбутнього; Допитливість біля меж можливого (, 1962) — оновлені видання в 1973, 1984 та 1999.
 Людина і космос (, 1964)
 Скарб Індійського океану (, 1964)
 Скарб Великого рифу (, 1964) — том третій з трилогії «Блакитна планета»
 Голоси з неба: Замальовки прийдешньої космічної ери (, 1965)
 Обіцянки космосу (, 1968)
 У космос: Посібник молодої людини з космосу (, 1971)
 За Юпітером: Світи завтрашнього дня (, 1972)
 Звіт з третьої планети й інші роздуми (, 1972)
 Загублений світ 2001 (, 1972)
 Вид з Серендіпу (, 1977)
 Файл Одіссеї. Електронне листування з Пітером Гямсом (, 1984)
 1984, Весна: Обирання майбутнього (, 1984)
 Сходження на орбіту, наукова автобіографія: технічні праці Артура Кларка (, 1984)
 20 липня 2019: Життя в 21 столітті (, 1986)
 Дивовижні дні: науково-фантастична автобіографія (, 1989)
 Як світ став єдиним: За всесвітнім селом (, 1992)
 Одержимі космосом (, 1993)
 Сніги Олімпу — Сад на Марсі (, 1994)
 Кінець дитинства: Найраніші твори Артура Кларка (, 1996)
 Вітаю, карбонові двоногі!: Збірка праць 1934—1988 (, 1999)
 Шрі-Ланка: Смарагдовий острів (, 2000)
 Артур Кларк і Клайв Стейплз Льюїс (, 2001) — листування з Клайвом Стейплзом Льюїсом
 Мемуари споглядача Місяця (, 2002) (з деном Ріхтером)
 Від Нарнії до Космічної Одіссеї (, 2003) — листування з Клайвом Стейплзом Льюїсом

Публіцистика

Статті 

 Як збудувати космічний корабель (, 1940)
 Позаземні передавачі (, 1945)
 Річард Джефферіс (, 1948)
 Наукова фантастика: Підготовка до віку космосу (, 1953)
 Наступні десять років у космосі (, 1959—1969, 1959)
 Шоу і звуковий бар'єр (, 1960)
 Поза гравітацією (, 1963)
 Можливо, ось і все! ( 1968)
 Післямова (, 1969) — до «Three for Tomorrow»
 Переддень «Аполлона» (, 1969)
 Під поверхнею Індійського океану (, 1972)
 Вступ до повної збірки «Всестороння Венера» (, 1976)
 «Вікінг» і Рівнина золота (, 1976)
 Комп'ютери й кібернетика (, 1977)
 Мої чотири ноги на землі (, 1978)
 «Аполлон» плюс десять (, 1979)
 Мережа між світами: Відкритий лист до бюлетеня письменників наукової фантастики Америки (, 1979)
 Електроніка й освіта (, 1980)
 Таємничий світ (, 1980)
 Передбачення (, 1980)
 З Бренданом Беханом (, 1981)
 Нові комунікації у світі, що розвивається (, 1982)
 Зал слави наукової фантастики (, 1982)
 Поза всесвітнім селом (, 1982)
 Про пісок зірок (, 1983)
 Останні цілини (, 1983)
 Війна і мир в космічну епоху (, 1983)
 Останні і перші книги (, 1983)
 Спалах золотого вогню (, 1983)
 У залі лицарів (, 1984)
 Космічні факти й космічні омани (, 1984)
 Космічний політ — уява та реальність (, 1984)
 Відкриття Сонячної системи (, 1984)
 Загроза креаціонізму (, 1984)
 Люди моря (, 1984)
 Поезія космосу (, 1984)
 До Росії, з любов'ю… (, 1984)
 Туризм: Виклик змін (, 1984)
 Хто боїться Леонарда Вулфа? ( 1984)
 Щодо озброєння (, 1984)
 Ми живі не хлібом єдиним, нам потрібні пригоди, новизна, романтика (, 1991)
 In Memoriam: Айзек Азімов (1920—1992) (, 1992) — також Карл Саган, Лайон Спрег де Камп, Фредерік Пол, Пол Андерсон
 Роберт Гайнлайн (, 1992)
 Коли почнеться справжня космічна ера? ( 1996)
 Передмова (, 1997) — до «Three in Time: Classic Novels of Time Travel»
 Передмова (, 1998) — до «Three in Space: Classic Novels of Space Travel»
 Місяць і містер Фарнсфорт (, 1999)
 Передмова (, 2000) — до збірки власних творів
 Післямова (, 2000) — до роману «Світло інших днів» (зі Стівеном Бекстером)
 Вступ (, 2002) — до перевидання «The Conquest of Space» (1931) Девіда Лассера
 Пролог (, 2003) — до «Від Нарнії до Космічної Одіссеї»
 Післямова (, 2004) — до «Science Fiction Quotations: From the Inner Mind to the Outer Limits»
 Сорок років «Зоряному шляху» (, 2006)
 Післямова (, 2007) — до «Першонароджені» зі Стівеном Бекстером

Есе 
 Мріяння (, 1939)
 Передмова (Історії «Білого оленя») (), 1957)
 Вступ (Дев'ять мільярдів імен Бога) (, 1967)
 Герберт Джордж Морлі Роберт Веллс, есквайр (, 1967)
 Вступ (Лев Комарри та Проти приходу ночі) (),1968)
 Різдво, Шеппертон (, 1968)
 Епілог (Загублений світ 2001) (, 1972)
 Передмова (Про час і зорі) (, 1972)
 Післямова (Загублений світ 2001) (, 1972)
 Місія на Юпітер (, 1972)
 Моноліти й манускрипти (, 1972)
 Син доктора Стренджлава (, 1972)
 Народження HALa (, 1972)
 Світанок людини (, 1972)
 Світи зоряної брами (, 1972)
 Марс і розум людини (, 1973)
 Серія «Білого оленя» (, 1980)
 Чому людина досліджує (, 1981) — з Карлом Саганом, Норманом Казінсом, Реєм Бредбері, Джеймсом Міченером
 Вступ (Місячний пил) (, 1987)
 Вступ до видання 1987 року (Дев'ять мільярдів імен Бога) (, 1987)
 Передмова (Проти приходу ночі) (, 1991)
 Народження HALa (, 1997)
 Послання на Марс (, 1999)
 Вступ: Колись і майбутні цунамі (серія «Елементал») (, 2006)
 Редакційна стаття (постскриптуми, літо 2008) (, 2008)
 Перша преамбула (Остання теорема) (, 2008
 Третя преамбула: Атмосферні випробування (, 2008) — із Фредеріком Полом

Примітки

Посилання 
 Internet Speculative Fiction Database  
 The Encyclopedia of Science Fiction  
 The Arthur C. Clarke Foundation 
 ArthurCClarke.net  
 Fantastic fiction
 Бібліографія Артура Кларка в Лабораторії фантастики 

Кларк
Твори Артура Кларка
Кларк